17-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 20 по 27 сентября 1987 года в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 20 сентября: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:3, 15:0, 15:1); Перу — Парагвай 3:0 (15:0, 15:1, 15:5); Венесуэла — Аргентина 3:0 (15:12, 15:12, 15:11).
 21 сентября: Венесуэла — Парагвай 3:-; Перу — Аргентина 3:0; Уругвай — Чили 3:-.
 22 сентября: Перу — Чили 3:0 (15:0, 15:3, 15:0); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:2, 15:1); Парагвай — Уругвай 3:-.
 24 сентября: Перу — Уругвай 3:0 (15:1, 15:0, 15:4); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:2, 15:4, 15:4); Аргентина — Чили 3:0 (15:9, 15:7, 15:4).
 25 сентября: Аргентина — Парагвай 3:1 (15:6, 15:13, 9:15, 15:13); Перу — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:0, 15:1); Бразилия — Чили 3:0 (15:3, 15:1, 15:1).
 26 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:-; Парагвай — Чили 3:-; Бразилия — Аргентина 3:0 (15:5, 15:5, 15:2).
 27 сентября: Венесуэла — Чили 3:0 (15:6, 15:3, 15:9); Аргентина — Уругвай 3:0 (15:10, 15:12, 15:-); Перу — Бразилия 3:0 (15:9, 15:7, 15:7).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Сесилия Тайт, Габриэла Перес дель Солар, Денисе Фахардо, Наталия Малага, Джина Торреальва, Роса Гарсия, Луиса Сервера, Соня Эредия, …

 : Ана Рича, Ана Клаудиа Рамос, Ана Лусия Баррос, Ваня Мело, Кристина Лопис, Регина Учоа, Элиани Коста, Эллен Кристина да Соуза, Дора-Мария Аусилладора Траде, Мария Патрисия Сантус, Мария Алис Герст, Сандра Изабель да Фонсека.

 .

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1987 год в волейболе